Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking fand am 19. August 2008 im Ming Tombs Reservoir bei den Ming-Gräbern statt.

Das Rennen startete mit 1,5 Kilometer Schwimmen im Stausee, der eine Wassertemperatur von 27,2 °C hatte. Nach dem Schwimmen folgte der Wechsel am Südostufer des Sees auf das Rad, mit dem 40 Kilometer zurückgelegt werden mussten. Zum Abschluss mussten die Athleten einen 2,5 langen Rundkurs viermal durchlaufen.

Rennverlauf 
Der Start erfolgte um 10 Uhr Ortszeit. Bereits um diese Zeit betrug die Außentemperatur knapp 30 °C und die Luftfeuchtigkeit lag bereits bei 82 Prozent. Nach dem Schwimmen konnte der Neuseeländer Shane Reed als Erster auf das Rennrad wechseln. Nach etwa einer halben Stunde konnte sich Alistair Brownlee aus Großbritannien von der Konkurrenz absetzen, musste allerdings die Führung wenig später an den Kanadier Collien Jenkins abgeben. Nach der Hälfte des Rennens hatte der Belgier Peter Croes die Führung übernommen. Jan Frodeno aus Deutschland, der zu diesem Zeitpunkt auf Rang 25 lag hatte jedoch nur einen Abstand von acht Sekunden. Erst auf den letzten Kilometern vor dem letzten Wechsel konnte sich ein Trio absetzen. Nachdem zuerst der Luxemburger Dirk Bockel und danach der Belgier Axel Zeebroek gewechselt hatten, erreichte Frodeno als Vierter die Wechselzone. Gegen Ende der zweiten von vier Laufrunden bildete sich eine Führungsgruppe von sechs Athleten, der unter anderem auch Frodeno angehörte. Auf der letzten Runde konnten sich der Neuseeländer Bevan Docherty, Javier Gómez aus Spanien und Jan Frodeno aus der Sechsergruppe lösen und es schien, als ob diese drei die Medaillenränge unter sich ausmachen würden. Allerdings kämpfte sich der Kanadier Simon Whitfield nochmals an die Gruppe heran und setzte auf den letzten Metern zum Schlusssprint an, lediglich Frodeno konnte mit Whitfield mithalten und siegte gegen den Kanadier im Endspurt um die Goldmedaille. Bronze sicherte sich Docherty, wohingegen Gómez mit dem vierten Rang eine Medaille verpasste.

Ergebnisse 

 Es gab keine Startnummer 13
 Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten.

Einzelnachweise 

Manner